Eliotropio (Forgotten Faces) – film del 1928 diretto da Victor Schertzinger
Forgotten Faces – film del 1936 diretto da Ewald André Dupont